Ramée est un nom qui désigne à la fois des personnalités, des lieux géographiques et des monuments.

Personnalités 

Claude-Yves-Joseph La Ramée Pertinchampt, ingénieur et chef du corps impérial des ponts et chaussées. 
Louise de la Ramée (1839–1908), pseudonyme de Maria Louise Ramé, écrivain anglais, dite aussi Ouida.
Pierre de La Ramée (1515-1572) dit Petrus Ramus est un logicien et philosophe français.
Joseph-Jacques Ramée (1764-1842) est un architecte et paysagiste français.
Renaud de La Genière de La Ramée de Sèpres (1925-1990) est un sous-gouverneur de la banque de France.

Lieux géographiques 

Douy-la-Ramée est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Sainte-Ramée est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes.
La zone de loisirs de la Ramée est une zone de loisirs située en France dans le département de la Haute-Garonne sur la commune de Tournefeuille, dans la banlieue sud-ouest de Toulouse.

Monuments 
L'abbaye de la Ramée est située à Jauchelette (commune de Jodoigne), sur la Grande Gette, dans le Brabant wallon (Belgique).
Le moulin de la Ramée est un moulin situé à Saint-Viaud, dans le département de la Loire-Atlantique en France.

Entreprise
Ramée est un label discographique, fondé en 2004 par Rainer Arndt, qui se spécialise dans la musique ancienne.

Produit 
+ La Ramée est une bière belge d'Abbaye reconnue.

Architecture rurale régionale 

+ La ramée est le nom donné dans les montagnes des Vosges au bardage du pignon de la ferme traditionnelle avec des planches verticales ou des bardeaux nommés « essins ». La ramée est généralement du côté soumis aux intempéries. Parfois, il y a des portes dans la ramée amont pour engranger les foins directement depuis la route avec une passerelle ou même des ponteaux. La ramée peut recouvrir la partie supérieure du pignon ou l'intégralité de la façade. Avec les nouveaux matériaux actuels, la ramée devient décorative et accentue le caractère montagnard des anciennes fermes rénovées pour les gîtes locatifs.

Références